Давид Солунский — святой и парусный корабль:

 Давид Солунский — греческий святой V—VI веков.
 Давид Солунский — парусный линейный корабль русского флота.